Альдеуэла-де-Перианьес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 27,38 км². Население — 49 человек (на 2008 год).

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории